Belgia  startuje na letnich IO od 1896 roku. Najwięcej medali zdobyła w roku 1920.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Bibliografia 
 

!